Fortuyn (schip, 1722), VOC-schip uit 1722

Nederlandse personen 
 Jan Fortuijn of Fortuyn (1855-1940), een van de oprichters van de SDAP
 Marten Fortuyn (1943-2016), bekend persoon (broer van Pim)
 Pim Fortuyn (1948-2002), politicus, socioloog en auteur (vermoord)
 Willem Fortuyn (18e eeuw), kunstschilder en tekenaar

Overige 
 Het Fortuyn, windkorenmolen in het Nederlands Openluchtmuseum
 Lijst Pim Fortuyn, (voormalige) Nederlandse politieke partij, opgericht door Pim Fortuyn

Zie ook 
 Fortuin